Süddeutscher Fußballmeister bezeichnet die Gewinner der

 Süddeutschen Fußballmeisterschaft (1898 bis 1933)
 Fußball-Oberliga Süd (1945 bis 1963)